Алпайн () — город, расположенный на западе штата Техас (США), примерно в 330 км юго-восточнее Эль-Пасо и в 500 км западнее Сан-Антонио. Алпайн является окружным центром округа Брустер. Согласно Бюро переписи населения США, по переписи 2010 года население Алпайна составляло  человек.


История 

История поселения на месте нынешнего Алпайна отсчитывается с 1882 года, когда группа железнодорожных рабочих поселилась в палатках у ручья, текущего у подножия соседней горы. Тем не менее известно, что ещё за четыре года до этого, начиная с 1878 года, в этих местах жили в палатках скотоводы.

Отрезок проходящей мимо железной дороги, а также небольшое поселение рабочих, получили название Осборн (), а через некоторое время были переименованы в Мёрфивилл (). Это переименование было частью договора между руководством железной дороги и Дэниэлом и Томасом Мёрфи (Daniel and Thomas Murphi), на землях которых находились основные источники воды, которые были нужны для обслуживания паровых двигателей. Таким образом, в 1883 году название Мёрфивилл было зарегистрировано в техасском округе Пресидио, в состав которого в то время входила эта территория.

Численность поселения понемногу увеличивалась. В феврале 1888 года была удовлетворена просьба жителей о переименовании Мёрфивилла в Алпайн. В 1921 году в Алпайне был открыт Педагогический колледж Сала Росса (Sul Ross State Normal College), ныне — Университет Сала Росса (Sul Ross State University). Это привело к ускорению роста населения, и к 1929 году Алпайн официально получил статус города.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года, в Алпайне проживали  человек, включая  домашних хозяйств. Плотность населения была  человек на км².

Расовый состав:
 85,4% белых (включая 51,2% латиноамериканцев)
 1,4% афроамериканцев
 1,2% коренных американцев
 0,8% азиатов
 3,3% принадлежащих к двум или более расам

Возрастное распределение: 22% младше 18 лет (из них 7% младше 5 лет), 62,9% от 18 до 64 лет, и 15,1% возраста 65 лет и старше. На каждые 100 женщин было 99,5 мужчин (то есть 50,1% женщин и 49,9% мужчин).

Согласно данным пятилетнего опроса 2019 года, средний доход домохозяйства в Алпайне составляет  долларов США в год, средний доход семьи —  доллара. Доход на душу населения в городе составляет  доллара. Около 12,1 % семей и 16,2 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 14,5 % в возрасте до 18 лет и 8,2 % в возрасте 65 и старше.

География 
Алпайн находится на западе Техаса, примерно в 150 км к северу от национального парка Биг-Бенд и границы с Мексикой.

Климат

Образование 
 Среднее образование
 Бо́льшая часть школ Алпайна принадлежит Алпайнскому независимому школьному округу (). Кроме этого, есть две частные школы.
 Высшее образование
 Университет Сала Росса () — университет штата Техас, названный в честь 19-го губернатора Техаса Лоуренса Салливана Росса.

Транспорт 
 Автомобильное сообщение
 Основные автомобильные дороги, пересекающие Алпайн:
  US 90 () и US 67 (), сливаясь друг с другом, пересекают Алпайн с востока на запад. US 90 подходит с востока (со стороны ) и продолжается на запад, в сторону Марфы и Ван-Хорна. US 67 подходит с северо-востока (со стороны Форт-Стоктона) и продолжается на запад, в сторону Марфы, но затем уходит на юго-запад в сторону Пресидио и границы с Мексикой.
  Шоссе 118 штата Техас () подходит к Алпайну с северо-запада (со стороны Форт-Дейвиса) и продолжается на юг, к национальному парку Биг-Бенд.
 Железнодорожное сообщение
 В Алпайне есть пассажирская железнодорожная станция Alpine Amtrak Station.

Фотогалерея

Примечания 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Брустер (округ)